Андрі́ївська ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Андріївська вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Андріївська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Андріївська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Андріївська вулиця — вулиця в місті Кременчук.
 Андріївська вулиця — вулиця в місті Прилуки.

Андріївська вулиця — вулиця в місті Великий Новгород.
 Андріївська вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург.
 Андріївська вулиця — вулиця в місті Ставрополь.
 Андріївська вулиця — вулиця в місті Череповець.

Див. також 
 Андріївський провулок
 Андріївський узвіз

Вулиці